Ива́н Ры́бин:
 Рыбин, Иван Ефимович (1877—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Рыбин, Иван Михайлович (1873—после 1918) — русский архитектор.
 Рыбин, Иван Николаевич (1898—1937) — святой Русской православной церкви, мученик.
 Рыбин, Иван Петрович (1909—1943) — военный лётчик, Герой Советского Союза.